Beihai ist der Name folgender geographischer Objekte in der Volksrepublik China:

 die Stadt Beihai (Guangxi) (北海市) im Autonomen Gebiet Guangxi
 die Großgemeinde Beihai (Lüshunkou) (北海镇) im Stadtbezirk Lüshunkou der Stadt Dalian in der Provinz Liaoning
 die Gemeinde Beihai (Tengchong) (北海乡) im Kreis Tengchong der Provinz Yunnan
 das Straßenviertel Beihai (Jiyuan) (北海街道) der Stadt Jiyuan in der Provinz Henan
 das Straßenviertel Beihai (Yuecheng) (北海街道) im Stadtbezirk Yuecheng der Stadt Shaoxing in der Provinz Zhejiang
 das Straßenviertel Beihai (Dadong) (北海街道) im Stadtbezirk Dadong der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning
 Beihai-Park (, Beihai Gongyuan), eine Parkanlage in Peking